Angers kan henvise til
 Angers – en by i det vestlige Frankrig
 Angers SCO – en fodboldklub i Angers
 Avril Angers – (1918-2005) en engelsk komedienne og skuespillerinde
 Pierre Angers – (1912-2005) en præst og underviser fra Quebec i Canada.